Een verkeersweg:
 N398 (België)
 N398 (Frankrijk)
 N398 (Nederland), zie Provinciale weg 398
 N398 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing